De Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 2013 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 21 juli 2013 op Laguna Seca nabij Monterey, Californië, Verenigde Staten. Tijdens deze race waren de Moto2 en Moto3 afwezig.

Uitslag

MotoGP

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

2013
Verenigde Staten